Aurélien (issu du cognomen latin Aurelianus) peut faire référence à :

Prénom 
 Aurélien (prénom)

Personnalités 

 Aurélien (v. 215-275), un empereur romain.
 Aurélien Merle : auteur-chanteur-compositeur Français (°1979)
 Aurélien, conseiller de Clovis ;
 Aurélien,  d’Uzès, épiscopat en 659 ;
 Aurélien (?-895), homme d'Église français qui fut archevêque de Lyon ;

Œuvres de fiction 
 Aurélien, roman de Louis Aragon ;
 Aurélien, téléfilm de Michel Favart en 1978, d'après le roman de Louis Aragon ;
 Aurélien, téléfilm d'Arnaud Sélignac en 2003, d'après le roman de Louis Aragon, adapté par Éric-Emmanuel Schmitt.

Homonymie de prénom
Prénom masculin